Die US-amerikanische Formel-4-Meisterschaft 2019 (offiziell F4 United States Championship Powered by Honda 2019) war die vierte Saison der US-amerikanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 17 Rennen, die Meisterschaft fand in den Vereinigten Staaten statt. Die Saison begann am 19. April in Braselton, Georgia, und endete am 3. November in Austin, Texas.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Ligier-Chassis JS F4, HPD 2,0-Liter K20C-Motor von Honda und Reifen von Hankook.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 7. Dezember 2018 in Indianapolis veröffentlicht. Es gab sechs Veranstaltungen auf sechs Strecken zu je zwei oder drei Rennen. Im Vergleich zum Vorjahr flog Millville aus dem Kalender, erstmals neu aufgenommen wurde Sebring.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Teamwertung wurden jeweils die besten zwei Fahrer pro Rennen gewertet.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der US-amerikanischen Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Motorsportsaison 2019